Децим Велий Фид () може да се отнася за:

 Децим Велий Фид, суфектконсул 144 г.
 Децим Велий Руф Юлиан, консул 178 г.